Volatil est un adjectif, substantivé dans certains contextes.
 Volatile peut être un adjectif (le féminin du précédent) ou bien un nom commun (dont le sens n'est relié que très indirectement au précédent).

Sciences et techniques

Biologie 
 Les substances volatiles des feuilles sont des composés organiques volatils synthétisés par les feuilles de nombreuses espèces végétales qui libèrent ce signal chimique dans l'atmosphère lorsque des tissus de la plante sont endommagés par des stress biotiques (par les insectes herbivores) ou abiotiques (surcharge d'ozone, chaleur, gel, résidus d'antibiotiques).

Chimie 
 Une substance volatile est un liquide qui s'évapore facilement, ou un solide qui se sublime facilement.
 L'ammoniac et plusieurs de ses composés ont anciennement été appelés .
 En biochimie :
 un acide gras volatil est un acide gras à chaîne carbonée courte (moins de six atomes de carbone) ;
 l'acidité volatile est l'acidité exogène d'une solution aqueuse de glucides (telle qu'un moût) ou d'une solution aqueuse d'éthanol (telle qu'une boisson alcoolisée) ;
 la teneur en substances volatiles est la quantité de substances volatiles autres que l'éthanol et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse issue exclusivement d'une distillation ou d'une redistillation des matières premières.

Hydrologie 
 Une matière volatile en suspension est une fraction organique des matières en suspension (MES) pouvant être obtenue par différence massique entre un échantillon de MES et les résidus obtenus après un passage au four à .

Informatique 
 Une mémoire volatile est une mémoire qui a besoin d'alimentation électrique continue pour conserver l'information qui y est enregistrée. Lorsque l'alimentation électrique est interrompue, l'information contenue dans la mémoire volatile est perdue.
 Une mémoire non volatile est, a contrario, une mémoire qui conserve ses données en l'absence d'alimentation électrique.
 En programmation, une variable volatile est une variable sur laquelle aucune optimisation de compilation n'est appliquée. Le préfixe volatile est notamment utilisé quand la variable d'un programme peut être modifiée par un autre programme (cas des entrées-sorties, ou de threads).

Médecine 
 Un agent anesthésique volatil est une substance utilisée pour provoquer une anesthésie générale, et administrée par voie respiratoire grâce à sa grande volatilité.

Culture et société 
 Dans la langue courante, un volatile est n'importe quel animal capable de voler (insecte, chauve-souris, oiseau), mais le terme est surtout utilisé pour les oiseaux.
 Les pics anti-volatiles sont des dispositifs répulsifs constitués de longues pointes et destinés à la lutte contre les oiseaux nuisibles.

Cinéma 
 Le Lion volatil est un court métrage réalisé par Agnès Varda en 2003.

Littérature 
 Corps volatils est un roman de Jakuta Alikavazovic, publié en 2007.

Presse 
 Le Canard Enchaîné, parfois surnommé  (notamment par Charles de Gaulle) est un hebdomadaire satirique français, créé en 1915.

Musique 
 Duos volatils est le  album studio de Véronique Sanson, sorti en 2018.

Articles connexes